Název Vesce má více sídel:
 Vesce (okres Tábor), obec v okrese Tábor
 Dolní Vesce, část obce Římov v okrese České Budějovice
 Horní Vesce, část obce Římov v okrese České Budějovice
 Písařova Vesce, část obce Lesná v okrese Tachov
 Vesce (Horní Stropnice), část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice
 Vesce (Týn nad Vltavou), část města Týn nad Vltavou v okrese České Budějovice
 Vesce (Budíškovice), část obce Budíškovice v okrese Jindřichův Hradec
 Vesce (Krabčice), část obce Krabčice v okrese Litoměřice
 Vesce (Vroutek), část obce Vroutek v okrese Louny
 Vesce (Počátky), část obce Počátky v okrese Pelhřimov
 Vesce (Moravské Budějovice), část města Moravské Budějovice v okrese Třebíč

Externí odkazy